Малый Борок — название населённых пунктов в России:

 Малый Борок — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Малый Борок — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Малый Борок — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Малый Борок — село в Торжокском районе Тверской области.